Corsin Casutt, né le  à Coire, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue aux Kloten Flyers en position d'ailier.

Carrière 
Né à Coire, il commence le hockey sur glace dans le club de sa ville natale. C'est également dans ce club grison qu'il fait ses premiers pas en LNA, lors de la saison 2001-2002.

Il est rapidement obligé de partir dans un club plus huppé pour poursuivre sa progression. Il pose alors son sac à Zoug, où il joue avec la première équipe et les juniors-élites. Le club de Suisse centrale le prête également au SC Langenthal, en LNB, pour gagner un peu d'expérience.

Après une première saison en terre zougoise pendant laquelle il joue peu, il se fait une place dans l'effectif dès sa deuxième saison. Il poursuit sa progression dans le club zougois et, lors de la saison 2009-2010, il le quitte.

Il rejoint alors le HC Fribourg-Gottéron. Il ne reste, malgré un intérêt certain de la part des Fribourgeois, qu'une saison sur les bords de la Sarine.

Il retourne alors à Zoug, sans doute motivé par les ambitions nées de la construction de la nouvelle patinoire.

En novembre 2013, Corsin Casutt signe un contrat de deux saisons avec les Kloten Flyers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || HC Coire ||  LNA
| 5 || 0 || 0 || 0 || 2||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="3"|2002-2003 || EV Zoug || LNA
| 13 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|EV Zoug U20||  Juniors Élites A
| 30 || 30 || 7 || 37 || 30 || 7 || 5 || 4 || 9 || 0
|-
|SC Langenthal || LNB
| 12 || 1 || 0 || 1 || 6 || - || - || -|| - || -
|-
|rowspan="2"|2003-2004 || EV Zoug || LNA
| 42 || 4 || 4 || 8 || 6 || 4 || - || - || - || - 
|-
|EV Zoug U20|| Juniors Élites A
| 8 || 5 || 11 || 16 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || EV Zoug || LNA
| 42 || 5 || 4 || 9 || 2 || 9 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2005-2006 || EV Zoug || LNA
| 44 || 6 || 5 || 11 || 10 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2006-2007 || EV Zoug || LNA
| 44 || 4 || 4 || 8 || 24 || 12 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2007-2008 || EV Zoug || LNA
| 45 || 4 || 10 || 15 || 4 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2008-2009 || EV Zoug || LNA
| 50 || 14 || 12 || 26 || 10 || 10 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
|2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 49 || 15 || 11 || 26 || 20 || 7 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
|2010-2011 || EV Zoug || LNA
| 50 || 18 || 14 || 32 || 12 || 10 || 7 || 2 || 9 || 4
|-
|2011-2012 || EV Zoug || LNA
| 50 || 8 || 23 || 31 || 12 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2013-2013 || EV Zoug || LNA
| 48 || 10 || 7 || 17 || 10 || 14 || 3 || 6 || 9 || 4
|-
|2013-2014 || EV Zoug || LNA 
| 43 || 6 || 8 || 14 || 12 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2014-2015 || Kloten Flyers || LNA 
| 48 || 5 || 5 || 10 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2015-2016 || Kloten Flyers || LNA 
| 43 || 9|| 6|| 15|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2016-2017 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNB
| 47 || 22 || 29 || 51 || 22 || 14 || 8 || 8 || 16 || 8
|-
|2017-2018 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNB
| 44 || 16 || 28 || 44 || 8  ||13 ||3 ||5 ||8 ||4 
|-
|2018-2019 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 39 || 4 || 9 || 13 || 10 ||9 ||0 ||4 ||4 ||6 
|-
|2019-2020 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 38 || 5 || 7 || 12 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021||  GCK Lions || Swiss League 
| 35 || 9 || 11 || 20 || 6 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2021-2022|| GCK Lions || Swiss League ||  || 

| 2012 || EV Zoug || Trophée européen || 8 || 7 || 3 || 10 || 0
|-
| 2013 || EV Zoug || Trophée européen || 8 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2014-2015 || Kloten Flyers || Ligue des champions || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Kloten Flyers || Coupe de Suisse || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Kloten Flyers || Coupe de Suisse || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || SC Rapperswil-Jona Lakers || Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || SC Rapperswil-Jona Lakers || Coupe de Suisse || 5 || 0 || 2 || 2 || 0

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1984
Naissance à Coire
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Coire
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du GCK Lions